Gromada Brodowe Łąki (1954-1959) (powiat przasnyski)
 Gromada Brodowe Łąki (1961-1972) (powiat przasnyski)